Can Ferran (Arenys de Mar), casa a la vila d'Arenys de Mar (el Maresme)
 Can Ferran (Corçà), masia als afores del poble de Casavells (Corçà, el Baix Empordà) 
 Can Ferran (Puigdàlber), edifici a la plaça de l'Església de Puigdàlber (l'Alt Penedès)  
 Torrent de Can Ferran, curs d'aigua al Vallès Occidental, afluent de la Riera de Rubí